Новий економічний механізм (НЕМ) () —  велика економічна реформа, яка розпочалась в Угорській Народній Республіці в 1968 році. У період з 1972 по 1978 рік була згорнута переважаючою політикою Східного блоку. Протягом наступного десятиліття, доки революція 1989 року не закінчили еру, принципи НЕМ продовжували впливати на угорську економіку, навіть у тих випадках, коли назва «НЕМ» не підкреслювалася. Через НЕМ Угорщина у 1980-х рр. мала більш високе співвідношення ринкових механізмів до центрального планування, ніж будь-яка інша економіка Східного блоку.  Багато радянських та східноєвропейських людей із задоволенням їздили до Угорщини (наприклад, на робочі завдання чи у відпустку) через економічне та культурне середовище там.

Напруженість та гармонія між ринковими механізмами та центральним плануванням, причому жоден з них не має єдиного контролю, є постійним викликом у всіх суспільствах, які гартують капіталізм до соціалізму або навпаки. Певним чином економічні реформи Угорщини порівнюють із китайською економічною реформою, в тому сенсі, що обидва вони були якісними викликами сталінській системі - і, отже, такі реформи не були політично доцільними у більшості країн Східного блоку.

Реформа 
Період з 1956–1968 рр. був періодом реформ у Східній Європі. Початок цих перетворень був ознаменований Угорською революцією 1956 р., в результаті якої Янош Кадар став комуністичним лідером Угорської Народної Республіки та створив Угорську соціалістичну робітничу партію. Протягом перших десяти років свого правління метою Кадара було створити об’єднану Угорщину. Досягнувши соціального миру, Кадар звернув свою увагу на економічне вдосконалення.

7 травня 1966 року Центральний комітет партії оголосив про плани Кадара щодо реформування економіки, відомий як Новий економічний механізм (НЕМ).  Реформа розглядається як «найрадикальніша повоєнна зміна» будь-якої країни Комекон.  План, який став офіційним 1 січня 1968 р., був значним переходом до децентралізації в спробі подолати неефективність центрального планування. НЕМ представляв собою відхід від радянської економічної системи показників обов'язкового плану на користь політики, яка визначає прибуток як головну мету підприємства. Нова економічна політика являла собою «комплексну реформу економічної системи», що створювала ринкові відносини між фірмами, використовуючи ціни як розподільні функції, а фірми реагували на ціни для максимізації прибутку та використовували прибуток для бюджетування нових інвестицій.

Підприємства 
Документ Центрального комітету від 7 травня 1966 р. детально описує зміни в ролі фірми в рамках нової економічної політики. Реформа надала виробникам свободу вирішувати, що і скільки вони виробляють та пропонують на продаж, а також встановлювати комерційні або кооперативні відносини. Покупці також отримали свободу вибору між вітчизняними товарами та імпортом. Крім того, фірмам була надана більша автономія у здійсненні інвестицій та наймі робочої сили. Як диктує Центральний комітет, успіх повинен вимірюватися прибутковістю фірми.  Децентралізована структура Нового економічного механізму ознаменувала поліпшення процесу прийняття рішень, що дозволило приймати основні рішення на місцевому рівні без необхідності передавати інформацію вгору для більш централізованого рішення.  Уряд Угорщини прийняв 50,5% (підприємства 49,5%) інвестиційних рішень за 68 млрд. форинтів, вкладених у 1968 р., тоді як у 1974 р. на підприємства припадало 53,1% рішень за вкладені 128 млрд. форинтів.

Ціни 
Новий економічний механізм також мав на меті створити більш активну роль цін.  Була впроваджена система вільних цін, що відображають кон'юнктуру ринку. Уряд бажав гнучкості, а також боротьби з інфляцією. Для цього вони запровадили нову практику контролю цін, яка оголошує ціну товару як фіксовану, обмежену чи безкоштовну.

Фіксовані ціни класифікувались як матеріальні та основні проміжні товари. Ціна була встановлена через вплив товару на економіку та загальну потребу у забезпеченні стабільності. Її визначали міністерства.

Обмежені ціни стосувались певних продуктів або продуктів певної групи продуктів, для яких не було замінників, таких як хліб. Він застосовувався до середньої ціни протягом періоду або періоду, в межах якого ціни могли вільно коливатися.

Вільні ціни призначалися на товари, які становили невеликі частини індивідуальних витрат або розглядались як предмети розкоші. 

Реформа цін дозволила цінам краще відображати собівартість продукції та оцінку ринку, а також більш точно відповідати «деякій мірі соціально необхідних ресурсів», допомагаючи досягти ринкової рівноваги.

Зовнішня торгівля 
Мета Нового економічного механізму полягала у вдосконаленні економіки Угорщини, щоб зробити Угорщину серйозним внеском у міжнародну економіку. У 1966 р. на Радянський Союз припадало 32% експорту Угорщини та 29% імпорту. З експорту Угорщини до західнорозвинених країн 42,7% становили продукти харчування та живі тварини, 43,5% промислові товари. Тим часом торгівля з соціалістичними країнами складалася переважно з промислових товарів (81,3%). І навпаки, імпорт Угорщини із Заходу в основному складався з промислових товарів (70,6%).  Через існуючу раніше систему квот, яка робила акцент на кількості, а не на якості, угорські товари поступались і не відповідали західним технологічним стандартам.

Децентралізація надала підприємствам можливість краще узгоджуватися зі світовим ринком, надаючи їм більше свободи у виборі, в які продукти та технології інвестувати та виробляти. Крім того, фірмам платили за експорт в угорській валюті, еквівалентній іноземній валюті, яку вони заробили, оскільки уряд мав на меті залучити підприємства на зовнішні ринки та поліпшити якість вироблених товарів.  Новий план встановлював прямі зв'язки між зовнішнім та внутрішнім ринками на основі відповідного обмінного курсу.  Основним завданням Нового економічного механізму було покращення зовнішньої торгівлі та встановлення взаємозв'язку між успіхом в експорті та рентабельністю фірми.

Див. також 
 Нова економічна політика (НЕП), економічна реформа в Радянському Союзі в 1921–28 рр.
 Економіки Східного блоку

Примітки 

Децентралізація
Економіка Угорщини
Історія Угорщини за часом
Новітня історія Угорщини